Gönen bezeichnet:

Orte:
 Gönen (Balıkesir), Provinz Balıkesir
 Gönen (Isparta), Provinz Isparta

Flüsse:
 den Gönen Çayı, Fluss im Westen der Türkei

Gönen ist der Familienname folgender Personen:
 Cenk Gönen (* 1988), türkischer Fußball-Torhüter